

Toponyme 
Juigné est le nom de plusieurs communes en France :
 Juigné-des-Moutiers (Loire-Atlantique) ;
 Juigné-sur-Sarthe (Sarthe) ;
 Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) ;

Juigné est également le nom de deux anciennes communes françaises du Maine-et-Loire :
 Juigné-sur-Loire, laquelle a fusionné avec la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets en 2016 pour former la commune nouvelle des Garennes-sur-Loire. 
 Juigné-Béné, laquelle a fusionné avec la commune de Montreuil-Belfroy en 1973 pour former la commune de Montreuil-Juigné ;

Édifices 
 Prieuré de Juigné (Morannes, Maine-et-Loire) ;
 Chapelle Notre-Dame-du-Nid de Juigné (Juigné-sur-Sarthe) ;

Patronyme 
 
 Famille Le Clerc de Juigné, titulaire du marquisat de Juigné (Maine, auj. Juigné-sur-Sarthe) :
 Guy Le Clerc (mort en 1523), évêque de Léon ;
 René Le Clerc (mort en 1651), évêque de Glandèves ;
 Jacques Gabriel Louis Le Clerc de Juigné (1727-1807), militaire et parlementaire français ;
 Antoine-Éléonor-Léon Leclerc de Juigné (1728-1811), religieux français ;
 Léon Marguerite Le Clerc de Juigné (1733-1810), militaire et parlementaire français ;
 Louis Jean Baptiste Le Clerc de Lassigny de Juigné (1758-1792), aristocrate français du .
 Charles Philibert Gabriel Le Clerc de Juigné (1762-1819), militaire et parlementaire français ;
 Charles Marie Le Clerc de Juigné (1764-1826), militaire et parlementaire français ;
 Jacques Auguste Anne Léon Le Clerc de Juigné (1774-1850), militaire et parlementaire français ;
 Olivier Le Clerc de Juigné (1776-1831), parlementaire français ;
 Jacques Marie Anatole Le Clerc de Juigné (1788-1845), militaire et parlementaire français ; 
 Charles Léon Ernest Le Clerc de Juigné (1825-1886), homme politique français, député de la Sarthe.
 Charles Étienne Gustave Leclerc de Juigné (1825-1900), homme politique français, député et sénateur de Loire-Inférieure et maire de Saint-Hilaire-de-Chaléons.
 Jacques Auguste Marie Le Clerc de Juigné (1874-1951), homme politique français, député de 1906 à 1936 puis sénateur de 1936 à 1941.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France